Termin -{TQO}- ima više značenja.
 Tiosulfat dehidrogenaza (hinon), enzim
 Toaripi jezik, ISO 639-3 kod